Sharp o SHARP può avere differenti significati, tra cui in inglese "diesis".

Astronomia
5426 Sharp – asteroide della fascia principale
Cratere Sharp – cratere lunare

Informatica
Il termine compare in numerosi linguaggi di programmazione, come:
A Sharp
C Sharp
F Sharp
J Sharp
S Sharp

Persone
Abraham Sharp – matematico e astronomo inglese
Alex Sharp – attore statunitense
Anthony Sharp – attore britannico
Bartholomew Sharp – pirata inglese
Billy Sharp – calciatore inglese
David Sharp – medico ed entomologo britannico
Derrick Sharp – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense naturalizzato israeliano
Don Sharp – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico britannico
Elliott Sharp – compositore e polistrumentista statunitense
Doug Sharp – bobbista statunitense
Gene Sharp – filosofo e intellettuale statunitense
Graeme Sharp – ex calciatore scozzese
Graham Sharp – pattinatore britannico
Granville Sharp – attivista inglese
Hap Sharp – pilota di Formula 1 statunitense
Ian Sharp – regista britannico
John Sharp – attore e conduttore televisivo britannico
Jonah Sharp – compositore e disc jockey britannico
K.B. Sharp – cestista statunitense con cittadinanza francese
Keesha Sharp – attrice e regista statunitense
Leo Sharp – criminale statunitense
Lesley Sharp – attrice inglese
Lynsey Sharp – mezzofondista britannica
MacGregor Sharp – hockeista su ghiaccio canadese
Margery Sharp – scrittrice inglese
Matt Sharp – bassista statunitense
Patrick Sharp – hockeista su ghiaccio canadese
Phillip Sharp – genetista e biologo statunitense
Scott Sharp – pilota automobilistico statunitense
William Sharp – scrittore e poeta scozzese

Aziende
Sharp, Stewart and Company – azienda britannica di meccanica
Sharp Corporation – azienda giapponese

Altro
Skinhead against racial prejudice (SHARP) – organizzazione di skinhead antirazzisti
Ghiacciaio Sharp – ghiacciaio sulla costa di Loubet
Nina Sharp – personaggio della serie televisiva Fringe

Altri progetti

Pagine correlate
Sharpe